Název Baška může označovat:

 Baška (okres Frýdek-Místek) – obec v okrese Frýdek-Místek
 Vodní nádrž Baška – přehrada na potoce Baštici u výše uvedené obce
 Baška (Slovensko) – obec na Slovensku v okrese Košice-okolí
 Baška (Chorvatsko) – obec v Chorvatsku v Přímořsko-gorskokotarské župě, přímořské letovisko na ostrově Krk

část názvu
 Baška Voda – obec v Chorvatsku v Splitsko-dalmatské župě

osoby
 Baška ze Štěkně – osobnost ze Strakonicka
 Jaroslav Baška – slovenský politik

Externí odkazy